Лири — фамилия

Известные носители:
 Лири, Денис (род. 1957) — американский актёр, комик, режиссёр, продюсер, сценарист и композитор.
 Лири, Тимоти (1920—1996) — американский писатель, психолог, участник кампании по исследованиям психоделических препаратов.
 Лири, Скотт (1881—1958) — американский пловец, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904 года.

Лири — имя

Известные носители:
 Гега, Лири (1918—1956) — албанская коммунистка, репрессированная при режиме Энвера Ходжи.
 Белишова, Лири (1923—2018) — албанская коммунистка, член Политбюро ЦК АПТ, репрессированная при режиме Энвера Ходжи.

Лири — географические названия

 Лири — река в Италии.
 Лири — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Сан-Джорджо-а-Лири — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Фрозиноне.